Le tournoi de tennis de Halle 2012, tournoi sur gazon, se déroule du 11 au 17 juin. Ce tournoi marque le début de la très courte saison sur herbe en parallèle du Tournoi du Queen's.

Faits marquants 
 En battant en finale Roger Federer, l'Allemand Tommy Haas décroche son premier trophée ATP depuis trois ans et sa victoire ici-même à Halle.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Halle

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2012
Tennis en Allemagne en 2012
Tennis masculin en 2012
Tennis en juin 2012